Hart kan som auktorsförkortning betyda:

 Hendrik 't Hart
 Maarten 't Hart
 Henry Chichester Hart

Robotskapade auktorsförkortningar